Giuseppe Mattei Orsini (1604-1660) – nobile e militare italiano, primo duca di Paganica
 Giuseppe Mattei Orsini (1673-1740) – nobile italiano, terzo duca di Paganica e cavaliere del Toson d'oro
 Giuseppe Mattei (1735-1809) – nobile italiano, quarto duca di Giove e principe romano